El término Batalla de Badajoz se puede referir a:

 Asedio de Badajoz, durante la Guerra Hipano-portuguesa, en 1658.
 Sitio de Badajoz (1705), durante la Guerra de Sucesión española.
 Batalla de Gévora, frente a la ciudad de Badajoz, durante la Guerra de la Independencia Española en 1811.
 Primer sitio de Badajoz, durante la Guerra de la Independencia Española en 1811.
 Segundo sitio de Badajoz, durante la Guerra de la Independencia Española en 1811.
 Batalla de Badajoz durante la Guerra de la Independencia Española en 1812.
 Batalla de Badajoz durante la Guerra Civil Española en 1936.
 Batalla de Sagrajas o Zalaca , en las proximidades de la ciudad de Badajoz en 1086, durante la Reconquista.

Véase también 
 Batalla de La Albuera (1479)
 Batalla de La Albuera (1811)